Direktvermarkter kann bedeuten:

 speziell, einen Anbieter selbsterzeugte landwirtschaftlichen Produkte, siehe Landwirtschaftliche Direktvermarktung
 allgemein, einen Anbieter der mit Werbemaßnahmen arbeitet, die eine direkte Ansprache des möglichen Kunden mit der Aufforderung zur Antwort nutzen, siehe Direktmarketing